Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1980 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone 2 marca w szwedzkim Örnsköldsvik, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1980.

W ramach mistrzostw rozegrano jedną konkurencje – indywidualne zawody mężczyzn na skoczni Paradiskullen.

Wyniki

Konkurs indywidualny (2.03.1980)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1999
1980 w sportach zimowych
Skoki narciarskie w Szwecji